Darkness steht für:

 Darkness (Band), deutsche Metalband
 Darkness, Originaltitel von Leif Jonker’s Darkness, US-amerikanischer Film von Leif Jonker (1993)
 Darkness (Film), amerikanisch-spanischer Film von Jaume Balagueró (2002)
 Darkness (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem (2020)
 Darkness (The-Police-Lied), Lied von The Police (1981)
 Darkness – Schatten der Vergangenheit, dänische Serie des Anbieters Viaplay

The Darkness steht für:

 The Darkness (Band), britische Rockband
 The Darkness (Comic), Comic von Marc Silvestri, David Wohl und Garth Ennis (2007/2008)
 The Darkness (Computerspiel), Computerspiel (2007)
 The Darkness (Film), US-amerikanischer Film von Greg McLean (2016) 

Siehe auch: